Санта-Сесилия-Акатитлан, или просто Акатитлан, , «место среди тростников» — археологический памятник культуры чичимеков. Находится в пос. Санта-Сесилия, муниципалитет Тлальнепантла-де-Бас, штат Мехико, близ города Мехико. В древности памятник располагался на северо-западном побережье большого озера Тескоко.

Данный город культуры чичимеков был тесно связан с другим памятником, Тенайука, который в ту эпоху был политическим и религиозным центром чичимеков. Позднее оба города покорили ацтеки, и они продолжали существование под властью Теночтитлана, вплоть до победы над ацтеками испанских конкистадоров в 1521 году. После завоевания испанцами Мексики Акатитлан приходит в упадок, и вскоре, наряду со многими другими мезоамериканскими городами, его разрушают, чтобы добыть камень для сооружения многочисленных христианских церквей.

Рядом с местом раскопок в 1961 г. был открыт археологический музей.

См. также 
 Тенайука

Литература 
 SOLIS OLGUIN, F.R. La escultura Mexica del Museo de Santa Cecilia Acatitlan. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 1977.

Ссылки 

Археологические объекты в Мексике
Этнографические музеи Мексики
Музеи индеанистики
Мехико (штат)
Чичимеки
Ацтеки
Пирамиды Мексики